Вельвен:

 Вельвен — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Вельвен, Андреас фон — вице-ландмейстер Ливонского отдела Тевтонского ордена.